Montaigut-le-Blanc puede referirse a: 

 Montaigut-le-Blanc, comuna francesa situada en Creuse.
 Montaigut-le-Blanc, comuna francesa situada en Puy-de-Dôme.